Chibás ist der Name von

 Eduardo Chibás (1907–1951) kubanischer Publizist und Politiker
 Marcela Chibás (* 1951), kubanische Sprinterin